Actinobdella är ett släkte av ringmaskar. Actinobdella ingår i familjen broskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Broskiglar
Actinobdella